Die Gdynia Open 2014 (auch European Tour 2013/2014 – Event 8) waren ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2013/14, das vom 6. Februar bis 9. Februar 2014 in der Gdynia Sports Arena in Gdingen in Polen ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson. Er verlor bereits in der Runde der „Letzten 64“ mit 3:4 gegen Alan McManus aus Schottland.

Der Engländer Shaun Murphy spielte im Achtelfinale im letzten Frame das 104. offizielle Maximum Break; es war sein drittes und das siebente in der Saison 2013/14. Murphy wurde später auch Turniersieger, im Finale besiegte er Fergal O’Brien aus Irland mit 4:1.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 
1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.

Vorrunde 
177 Spieler hatten für das Turnier gemeldet, alleine 33 Spieler kamen aus dem Gastgeberland Polen. 112 Spieler waren für das Hauptturnier gesetzt, die übrigen mussten durch die Qualifikation, um einen der restlichen 16 Startplätze zu bekommen. Nach drei Runden verblieben sechs polnische Spieler im Turnier, die übrigen zehn Spieler kamen von den Britischen Inseln.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

2014
Players Tour Championship 2013/14